Премье́р-мини́стр (, ) — глава правительства Финляндии. Избирается парламентом страны и затем формально назначается президентом. Уходит в отставку вместе со всем правительством после каждых парламентских выборов, а также по решению президента страны при потере доверия парламентом, по личному заявлению и в некоторых других случаях.

С 10 декабря 2019 года должность премьер-министра занимает Санна Марин; она сменила на этом посту Антти Ринне, лидера выигравшей парламентские выборы Социал-демократической партии, который был премьер-министром с 6 июня 2019 года. Санна Марин возглавила сформированное Ринне правительство пяти партий (Социал-демократической партия, Финляндский центр, Зелёный союз, Левый союз, Шведская народная партия). Возглавляемый ею кабинет стал 76-м по счёту в истории страны. В целом в период с момента получения независимости в 1917 году было произведено 67 назначений на должность руководителя правительства; эту должность занимали 46 человек, некоторые из них назначались на этот пост несколько раз (Урхо Кекконен — пять раз, Кюёсти Каллио — четыре раза, Аймо Каяндер, Мартти Миеттунен, Калеви Сорса и Карл-Август Фагерхольм — по три раза). Дольше всех на посту премьер-министра находился Пааво Липпонен — 2928 дней, на посту министра — Йоханнес Виролайнен — 6169 дней.

Сенаты и Кабинеты министров

См. также 
 Политические партии Финляндии
 Государственный совет (Правительство) Финляндии

Примечания

Ссылки 
 Сайт правительства Финляндии 
 

Финляндия
 
Премьер-министры
Премьер-министры